Бопюи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Л’Иль-Журден. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32038.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 36 км западнее Тулузы, в 34 км к востоку от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 198 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 128 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 100 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 78,1 %, в 1999 году было 79,0 %). Из 100 активных жителей работали 96 человек (53 мужчины и 43 женщины), безработных было 4 (0 мужчин и 4 женщины). Среди 28 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер